Steinbockbrücke ist die Bezeichnung für folgende Brücken:

 Steinbockbrücke (Hannover), Brücke in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover, Deutschland
 Steinbockbrücke (Zirl), Brücke in der Marktgemeinde Zirl in Tirol, Österreich